«Ко́лчестер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Колчестер Юнайтед», ; ) — английский профессиональный футбольный клуб из города Колчестер, графство Эссекс, Восточная Англия. Образован в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Колчестер Коммьюнити», вмещающем более 10 тысяч зрителей. Цвета клуба — сине-жёлто-белые.

Выступает в Лиге 2, четвёртом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История команды 
«Колчестер Юнайтед» образован в 1937 году. Играл в Южной футбольной лиге до 1950 года. В 50-90 годах был участником Третьего и Четвёртого дивизионов. Самым большим достижением клуба в этот период стала победа в пятом раунде Кубка Англии над «Лидс Юнайтед» 1:0 в 1971 году.

Достижения 
 Обладатель Трофея ФА: 1992
 Обладатель Кубка Уотни: 1971

Противостояния 
Матчи между «Колчестер Юнайтед» и «Саутенд Юнайтед» известны под названием Эссекское дерби.

Стадион 

С момента основания команды домашним стадионом был «Лейер Роуд Граунд», сооружённый ещё в 1910 году. Новая арена «Колчестера» построена в 2008 году и вмещает 10 105 зрителей. Здесь проводятся международные матчи сборных команд Англии юниоров, женщин и молодёжи.

Основной состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Эссекса
ФК «Колчестер Юнайтед»